Le  Virolai de Montserrat est un chant de louange à la Vierge de Montserrat. Le texte a été composé par Jacint Verdaguer, la musique par Josep Rodoreda et l'œuvre a été publiée à l'occasion du millénaire du monastère, le , à Barcelone.

Texte

Voir aussi

Liens externes 
 Le Virolai sur la page d'accueil L'Escolania de Montserrat (anglais)
 Histoire et partition de Virolai (catalan)"
 L'Escolania de Montserrat chante la Virolai dans l'église de Sant Pere à Monistrol (Youtube)
 

Jacint Verdaguer
Symbole de la Catalogne
Musique en catalan
Musique en Catalogne